Gebeurtenis (relativiteit), een begrip uit de fysica
 Gebeurtenis (kansrekening), een begrip uit de kansrekening
 Gebeurtenis (letterkunde), een begrip uit de letterkunde en narratologie